Come il vento – film del 2013 diretto da Marco Simon Puccioni
 Come Il Vento – etichetta discografica italiana
 Come il vento/Neve – singolo di Maurizio & Fabrizio del 1970